Umanski steht für:

 Konstantin Alexandrowitsch Umanski  (1902–1945), sowjetischer Botschafter und Journalist
 Terenti Fomitsch Umanski (1906–1992), sowjetischer General

 Umanski (Krasnodar), Ortschaft in der russischen Region Krasnodar, Leningradski rajon